Le nom isthme vient du latin , lui-même issu du grec  (« passage étroit, isthme, cou »). L'adjectif isthmique qualifie ce qui a trait à un isthme.

Sciences et techniques

Biologie et médecine 
 En anatomie, un isthme est une partie étroite d'un organe. Voir la .
 En médecine, différentes anomalies ou maladies affectant un  sont qualifiées d'isthmiques : béance cervico-isthmique, spondylolyse isthmique

Mathématiques 
 En théorie des graphes, un isthme est une arête d'un graphe dont l'élimination induit un graphe ayant plus de composantes connexes que le graphe initial.

Sciences humaines et sociales

Géographie 
 Un isthme est une étroite bande de terre insérée entre deux golfes ou deux mers, qui réunit deux grandes étendues de terre. Voir la liste des .

Histoire 
 Les Jeux isthmiques sont des concours sportifs pentétériques entre les citoyens de la Grèce antique, organisés sur l'isthme de Corinthe.
 L'écriture isthmique est un système d'écriture mésoaméricain en usage dans la région de l'isthme de Tehuantepec entre environ −500 et +500.

Culture et société

Littérature 
 Les Isthmiques sont des odes du poète grec Pindare.

Sports 
 La Isthmian League est une ligue anglaise de non-League football couvrant les régions de Londres et du Sud-Est de l'Angleterre.

en:Isthmus (disambiguation)